Bignami ist der Familienname folgender Personen:

 Amico Bignami (1862–1929), Malariaforscher, Mitarbeiter von Giovanni Battista Grassi
 Giovanni Bignami (1944–2017), italienischer Astrophysiker
 Osvaldo Bignami (1856–1936), italienischer Maler
 Vespasiano Bignami (1841–1929), italienischer Maler